Прибыслава Ярославна (; между 1112 и 1119 — ок. 1156) — русская княжна из рода Рюриковичей, жена померанского князя Ратибора I.

Происхождение Прибыславы точно не известно, но её дочь Маргарита приходилась племянницей датскому королю Вальдемару, сыну Кнуда Лаварда и Ингеборги Мстиславны. На основании этих данных генеалог Н. А. Баумгартен, а вслед за ним и польские историки, предположил, что Прибыслава была дочерью волынского князя Ярослава Святополчича, сына Великого князя Киевского Святополка Изяславича, и его третьей жены, дочери Великого князя Киевского Мстислава Владимировича.

Прибыслава вышла замуж за Ратибора (ум. 7 мая 1156) около 1136 года.

Известно о двух их детях:
 Свантополк, князь Поморско-Шлавский
 Маргарита (Малгоржата), жена Бернхарда I (ум. в 1195), графа фон Ратцебург
Первоначально считалось, что у Ратибора и Прибыславы было ещё, по меньшей мере, пятеро детей — сыновья Вартислав, Богуслав, Бартоломеус и дочери Свантополка и Доброслава. Но современная генеалогия отвергает эту версию.

Дети Ратибора и Прибыславы основали отдельную ветвь померанской династии Грифитов — Ратиборидов, которые правили в области Шлаве.

Примечания

Источники 
 Roderich Schmidt. Greifen // Neue Deutsche Biographie (NDB). — Berlin: Duncker & Humblot, 1966
 Kozłowski K., Podralski J., Gryfici. Książęta Pomorza Zachodniego, Szczecin 1985
 Szymański J. W., Książęcy ród Gryfitów, Goleniów — Kielce 2006
 Ratibor I. Herzog von Schlawe-Stolp 

Родившиеся в XII веке
Женщины XII века
Княжны Древней Руси
Неидентифицированные Рюриковичи
Супруги правителей XII века
Рюриковичи по алфавиту